Llanera (Espagne)
Llanera (Philippines)